Ampara (plaats)
 Ampara (district)